Емилијано Запата 1. Сексион има више значења:

 Емилијано Запата 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата 1. Сексион (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику